A Marínidák egy középkori muszlim dinasztia, amely a mai Marokkó területén uralkodott a 13. század és a 15. század között az Almohádok helyét átvéve. Utóda a térség élén a Vattászidák dinasztiája volt.

Uralkodók

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Marokkó uralkodóinak listája
 Marokkó

Afrikai uralkodóházak
Iszlám történelmi államok